El término castillo imperial o Castillo Imperial puede referirse a los siguientes artículos:

Europa 

 Castillo imperial, denominación que recibían determinados castillos de la época del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Castillo imperial de Núremberg, una de las tres secciones del castillo de Núremberg, correspondiente a la definición anterior.
 Castillo Imperial de Poznan, palacio de estilo neorrománico en la ciudad de Poznan, Polonia.
 Castillo imperial de Kyffhausen, castillo montano medieval en ruinas de Turingia, Alemania.
 Castillo imperial de Trifels, castillo del bosque del Palatinado (Renania-Palatinado, Alemania).

Japón 

 Castillo Imperial, nombre por el que fue conocido anteriormente al Palacio Imperial de Tokio (Kōkyo).
 Castillo Imperial, nombre por el que fue conocido anteriormente al Castillo Edo, en Tokio, Japón.